Dit is een lijst van grote steden in het Verenigd Koninkrijk, met 105.000 inwoners of meer. De lijst begint met de grootste (gebaseerd op het aantal inwoners). Deze lijst is gebaseerd op het aantal personen dat is ingeschreven in de bevolkingsboeken als permanente bewoners binnen de grenzen van de gemeente. 

 
Brits
Grote